Valerio ima više značenja:
 Valerio (Izernija)
 Valerio (Vičenca)